Notre-Dame du Canada est le nom donné à l'apparition mariale à la basilique Notre-Dame du Cap en 1880.
Notre-Dame-du-Canada est un cantique, musique originale de l'abbé P. Chassang sur une poésie du P. Ern. Desjardins s. j. On en a parfois, par erreur, attribué la mélodie à Charles Gounod.